Gananciales puede referirse a:

 Un tipo de Régimen matrimonial opuesto al de separación de bienes.
 Sociedad de gananciales.
 Bienes gananciales (como opuesto a bienes privativos).